Елбърт може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Елбърт (окръг, Джорджия)
 Елбърт (окръг, Колорадо)

 Други
 Елбърт (връх), връх в Северна Америка